Le Disque d'or de Sheila - Adios Amor est un album compilation de la chanteuse Sheila, sorti en LP 33 tours en 1967.

Liste des titres 

 Adios amor
 Le cinéma
 Dalila
 Paméla
 Le jour le plus beau de l'été
 Les papillons
 L'heure de la sortie
 Dans une heure
 Bang Bang
 La famille
 Quand une fille aime un garçon
 Le kilt

Production 

 Édition Album original :
 33 tours / LP Stéréo  Philips 6311028 sorti en 1969
 Cassette audio  Philips sortie en 1969

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 1969
Album publié par Philips Records